Морансе́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний захід від Орлеана, 7 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 646 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1718,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Морансез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Морансез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар